Kaltau nennt man folgende geographischen Objekte:

 ein Ortsteil von Forst, Rheinland-Pfalz
 Kaltauer Graben, mit Alm, oberes Tal des Traglbachs bei Steyrling (Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn), Oberösterreich
 Bleibergwerk Kaltau, aufgelassenerer Bergbau in der Kaltau bei Steyrling, Oberösterreich